Kick-starter : Système de démarrage de certaines motos
 Kickstart (en) : Système d'installation de Linux, via le réseau, pour les distributions linux dérivées de Red Hat, voir Anaconda (installateur)
 : De 1985 à 1993, le firmware d'amorçage des ordinateurs Amiga
 Kickstarts (en) : Une chanson de Example, datant de 2010
 KICKSTART : une organisation sportive basée au Texas

Articles connexes 
Kickstarter : Entreprise américaine de  financement collaboratif